Pendleton steht für: 
 Pendleton Civil Service Reform Act, kurz Pendleton Act, US-amerikanisches Gesetz zur Verwaltungsreform von 1883
 Marine Corps Base Camp Pendleton, Stützpunkt des US Marine Corps in Kalifornien
 Pendleton (Whisky), kanadische Whisky-Marke
 Pendleton (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

Orte

In den USA:
 Pendleton (Arkansas), Ort im Desha County, Arkansas
 Pendleton (Indiana), Ort im Madison County, Indiana
 Pendleton (Kentucky), Ort im Henry County, Kentucky
 Pendleton (Louisiana)
 Pendleton (Missouri), Ort im Warren County, Missouri
 Pendleton (New York), Ot im Niagara County, New York
 Pendleton (North Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Northampton County, North Carolina
 Pendleton (Oregon), Ort im Umatilla County, Oregon
 Pendleton (South Carolina), Ort im Anderson County, South Carolina
 Pendleton (Texas), Gemeindefreies Gebiet im Bell County, Texas
 Pendleton Beach (New Hampshire)
 Pendleton Center (New York)

In Kanada:
 Stadtteil von Alfred and Plantagenet, Ontario

In Großbritannien:
 Pendleton (Lancashire)
 Pendleton (Greater Manchester)

Personen

 Austin Pendleton (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Don Pendleton (1927–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edmund Pendleton (1721–1803), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 Edmund Henry Pendleton (1788–1862), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Ellen Fitz Pendleton (1864–1936), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Freddie Pendleton (* 1963), US-amerikanischer Boxer

 James M. Pendleton (1822–1889), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)
 John Pendleton (1802–1868), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 John O. Pendleton (1851–1916), US-amerikanischer Politiker (West Virginia)
 Nat Pendleton (1895–1967), US-amerikanischer Ringer und Schauspieler
 Nathanael G. Pendleton (1793–1861), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
 Nathaniel Pendleton (1756–1821), US-amerikanischer Politiker (Georgia)
 Terry Pendleton (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 Victoria Pendleton (* 1980), britische Radsportlerin

Siehe auch:
 Pendleton County
 Pendleton Island
 Pendleton-Straße, Meerenge in der Antarktis
 Pendleton Act